Der Name Sankt Moritz bezeichnet
 in erster Linie den Wintersportort St. Moritz im Engadin, Kanton Graubünden, Schweiz
 den früher üblichen deutschen Namen für Saint-Maurice VS im Kanton Wallis, Schweiz
 den deutschen Namen der Gemeinde Saint-Maurice im Unterelsass in Frankreich, siehe Saint-Maurice (Bas-Rhin)
 den deutschen Namen der Gemeinde San Mauro di Saline in der Provinz Verona in Italien, siehe San Mauro di Saline
 den Heiligen Mauritius
 die Zeche Sankt Moritz, ein Bergwerk in Wellinghofen
 die Bergkirche St. Moritz (Hallau), Wahrzeichen des Weinbaudorfes Hallau im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 das St. Moritzer Pfund, eine ehemalige Währung im schweizerischen Wallis, siehe Pfund (Währung)#St. Moritzer

Siehe auch:
 Saint-Maurice